Trematophoma är ett släkte av svampar. Trematophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trematophoma